Brewster's Millions – romanzo di George Barr McCutcheon del 1902
 Brewster's Millions – film del 1914 diretto da Oscar Apfel e Cecil B. DeMille
 Fatty e i suoi milioni (Brewster's Millions) – film del 1921 diretto da Joseph Henabery
 Brewster's Millions – film del 1935 diretto da Thornton Freeland
 Milioni in pericolo (Brewster's Millions) – film del 1945 diretto da Allan Dwan
 Chi più spende... più guadagna (Brewster's Millions) – film del 1985 diretto da Walter Hill